

Geografia
 Lettonia
 Riga – città capitale
 Riga – distretto storico (abolito nel 2009)
 Stati Uniti d'America
 Riga – township della Contea di Lenawee, Michigan
 Riga – città della Contea di Monroe, New York

Geometria
 Riga (o righello) – strumento di misura e di disegno usato per tracciare linee diritte
 Riga – termine con cui è talvolta indicata una linea

Informatica 
 Riga nei database – vedi record (database)

Persone
 Alberto di Riga (1165-1229) – arcivescovo cattolico e politico tedesco
 Alessandro Riga (1986) – ballerino italiano
 Graziella Riga (1941-2012) – docente e politica italiana
 José Riga (1957) – allenatore di calcio belga
 Ketty Riga (1972) – giornalista, conduttrice televisiva ed editrice italiana
 Massimo Riga (1958) – allenatore di pallacanestro italiano
 Meinardo di Riga (1134-1196) – monaco cristiano e vescovo cattolico tedesco
 Pierre Riga (1140-1209) – presbitero e poeta francese

Tipografia
 Riga tipografica – unità di misura della lunghezza, chiamata anche pica

Altro 
 1796 Riga – asteroide della fascia principale
 Classe Riga – classe di corvette sovietiche
 Riga – rivista letteraria e artistica del Novecento
 Riga – in araldica indica una fascia avente spessore ridotto d'un terzo
 Riga – sinonimo della linea di spartizione (scriminatura) dei capelli